Partit Independent (Uruguai)
 Partit Intransigent
 Partit per la Independència
 Proposta per les Illes